EWAG steht als Abkürzung für:

 Elektrizitätswerk Westerwald AG, siehe Grube Alexandria #Blütezeit
 Elektrowerke A.G., ehemaliger Energieversorgungskonzern
 Energie und Wasserversorgung AG, ehemaliger Energie- und Wasserversorger in Nürnberg, aufgegangen in N-ERGIE

Siehe auch:
 Eawag
 EVAG

Abkürzung